„Мерцедес-Бенц Вито“ (Mercedes-Benz Vito), с пътнически вариант, наричан „Мерцедес-Бенц Виано“ и „Мерцедес-Бенц V-класа“, е модел микробуси на германската компания „Мерцедес-Бенц“, произвеждан в три последователни поколения от 1996 година.

„Вито“ наследява предходния модел „Мерцедес-Бенц MB100“ и е по-компактен от пълноразмерния модел микробуси „Мерцедес-Бенц Спринтер“.

Бележки 

Вито
Микробуси